Ace of Spades (slovensko: Pikov as) je lahko:
 Ace of Spades (album), glasbeni album skupine Motörhead
 Ace of Spades (pesem), pesem skupine Motörhead
 Pikov as
 Ace of Spades (film) film iz leta 1925